Ольбрих () — немецкая фамилия.

 Ольбрих, Андре (род. 1967) — немецкий гитарист.
 Ольбрих, Йозеф Мария (1867—1908) — австрийский и немецкий архитектор.